Авдияй () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Авдияй, Альбион (род. 1994) — албанский футболист, нападающий.
 Авдияй, Донис (род. 1996) — косовско-немецкий футболист албанского происхождения, нападающий.